Kolélas oder Kolelas ist der Nachname folgender Personen:

 Bernard Kolélas (1933–2009), kongolesischer Politiker
 Eric Kolelas  (* 1987), anglofranzösischer Schauspieler und Regisseur
 Euloge Landry Kolélas, kongolesischer Politiker
 Guy-Brice Parfait Kolélas (1959–2021), kongolesischer Politiker